Il doppio del torneo di tennis Northern California Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Kylie Copeland e Lori McNeil che hanno battuto in finale Ann Henricksson e Pat Medrado 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 A M Fernández /  Barbara Hallquist (primo turno)
 Chris O'Neil /  B Remilton-Ward (primo turno)

 Sue Barker /  Elizabeth Minter (quarti di finale)
 Terry Holladay /  Iwona Kuczynska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Northern California Open 1983